Die Valle d’Aosta Open 2011 waren ein Tennisturnier, das vom 31. Januar bis 6. Februar 2011 in Courmayeur stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 145 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 145 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 148 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Courmayeur